Preobrazba je lahko:

 preobrazba, biološki proces, pri katerem se dogajajo hitre, obsežne spremembe telesne zgradbe živali
 preobrazba, sprememba mineralov ali geološke teksture v že obstoječih kamninah 
 Preobrazba (Die Verwandlung), novela pisatelja Franza Kafke
 sprememba stanja termodinamskega sistema
 adiabatna preobrazba
 izotermna preobrazba
 izohorna preobrazba
 izobarna preobrazba